Torbern eller Torben Bille er navnet på flere personer:

 Torbern Bille (rigsråd) (død 1465) – dansk rigsråd
 Torben Bentsen Bille (ca. 1465-1513) - dansk rigsråd
 Torbern Bille (ærkebiskop) (død 1552) – dansk ærkebiskop
 Torben Bille (diplomat) (1819-1883) – dansk diplomat og gesandt
 Torben Bille (direktør) (1912-1972) – dansk ingeniør og direktør
 Torben Bille (skuespiller) (1945–1993) – dansk skuespiller og rekvisitør
 Torben Bille (musikanmelder) (1949–2013) – dansk musikanmelder og forfatter